Oravaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oravaluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Oravaluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar